Totenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Totenklinge (Buchenbach), linkes Nebenbachtal zum Buchenbach vor Buchenbach, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Totenklinge (Steinach), linkes Nebenbachtal zur Steinach (zum Buchenbach) zwischen Hößlinswart und Steinach, Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis

Siehe auch:
 Totenbach